A 2007-es női röplabda-Európa-bajnokság a 25. volt a sportág történetében. A tornát 2007. szeptember 20. és szeptember 30. között Belgium és Luxemburg közösen rendezte, de Luxemburg nem vett részt az eseményen. Az Eb mérkőzéseinek Charleroi, Hasselt és Luxembourg adott otthont. Az Európa-bajnokságot Olaszország nyerte.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek.

A középdöntőben az A- és C, valamint a B- és D csoport továbbjutott csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, azonban a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első két helyezett jutott az elődöntőbe. Az elődöntők győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
Az Európa-bajnokságon csak az első négy helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket. A további sorrend meghatározása a következők szerint történt:
 jobb csoportbeli helyezés a középdöntőben, illetve a csoportkörben
 jobb szettarány az összes mérkőzésen
 jobb pontarány az összes mérkőzésen
A hazai csapat eltérő háttérszínnel kiemelve.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2007-es férfi röplabda-Európa-bajnokság

Európa-bajnokság
Női röplabda-Európa-bajnokság